Босния — топоним.

 Босния — географический регион на Балканском полуострове.
 Босния (банство) — средневековое государственное образование, вассал Венгрии.
 Босния (королевство) — историческое государство, существовавшее в XIV—XV веках до захвата Османской империей.
 Босния (эялет) — провинция Османской империи (эялет) в 1580—1867 годах.
 Босния (вилайет) — вилайет Османской империи в 1867—1878 годах.

См. также